«Here with Me» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Here with Me (2009), álbum de Holly Williams.
Canciones
 Here with Me (1999), canción de Dido.
 Here with Me (2004), canción de MercyMe.
 Here with Me (2010), canción de Arika Kane.
 Here with Me (2012), canción de The Killers.